Высшая лига ЛМТ 2009 () — 35-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу, а также 4-й сезон под названием «Высшая лига ЛМТ» (). Состоялся в 2009 году в период с 14 марта по 8 ноября.

Участники

Изменения 
Из числа участников чемпионата выбыл футбольный клуб «Рига», прекративший своё существование.

Даугавпилсская «Даугава», занявшая в чемпионате 2008 года 5-е место, в этом году выступала в Первой лиге, являясь фарм-клубом «Динабурга».

Турнир пополнил победитель Первой лиги 2008 «Даугава» Рига. Также был включён в состав участников занявший 2-е место в Первой лиге и проигравший в переходных матчах «Транзит».

Информация 
В 2009 году в Высшей лиге Латвии участвовали команды:

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первая половина сезона 

Источник: 1-й круг , 2-й круг

Вторая половина сезона 

1По решению руководства ЛФФ, Динабург был исключён из Высшей лиги ЛМТ.

Источник: 3-й круг , 4-й круг 

 Пояснения к таблицам

Стыковые матчи 
За право играть в сезоне 2010 в Высшей лиге ЛМТ проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 8 место в сезоне 2009 и клубом занявшим 2-е место в Первой лиге.

В сумме двух встреч ничья — 1:1, но по правилу гола на выезде, в стыковых матчах победу одержал футбольный клуб «Яуниба» и в следующем сезоне дебютирует в Высшей лиге, а ФК «Даугава» вылетает в Первую лигу.

Статистика 
В турнире приняли участие 262 футболиста, из них 217 (83 %) представляли Латвию, а 45 (17 %) — другие страны. 18 футболистов в течение сезона перешли из одного клуба в другой. Данные взяты из официальных протоколов игр на сайте ЛФФ.

Предупреждения и удаления 
В течение сезона судьи вынесли футболистам 474 предупреждения и 26 удалений.

Пенальти

Посещаемость 
Было проведено 138 игр из 144 запланированных, так как 6 игр с участием Динабурга не состоялись в связи с его исключением из Высшей лиги. Всего 138 игр посетили 61 768 зрителей, в среднем — 448 на каждой игре.

Судьи 
 Главные судьи

 Ассистенты

 Инспекторы

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+8):
 15/10/2009 «Вентспилс» — «Даугава» 8:0
 Самая крупная победа гостей (+7):
 14/03/2009 «Блазма» — «Сконто» 0:7
 27/06/2009 «Олимп/РФШ» — «Сконто» 1:8
 28/08/2009 «Даугава» — «Сконто» 0:7
 Наибольшее число голов в одном матче (10):
 08/11/2009 «Даугава» — «Металлург» 2:8

Символическая сборная

Лучшие игроки 

 Лучшими главными судьями были признаны: Андрей Сипайло (Даугавпилс), Вадим Директоренко (Рига), Сергей Брага (Вентспилс).
 Лучшими ассистентами были признаны: Харалдс Гудерманис (Царникава), Вячеслав Кохан (Даугавпилс), Янис Пукиянс (Рига), Арнис Лемкин (Тукумс), Юрий Поповиченко (Гулбене).

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 2009/2010
 Первая лига Латвии по футболу 2009
 Вторая лига Латвии по футболу 2009

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона от RSSSF 
 

2009
Футбол в Латвии в 2009 году